Мишутино — название населённых пунктов:

Россия 
 Мишутино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Мишутино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Мишутино — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Мишутино — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Мишутино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Мишутино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Мишутино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Мишутино — село в Зырянском районе Томской области.
 Мишутино — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Ермаковская сельская администрация.
 Мишутино — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Тороповская сельская администрация.
 Мишутино — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Мишутино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Мишутино — село в Путивльском районе Сумской области.